Bahnhof Höchst bezeichnet folgende Bahnhöfe:

in und um Frankfurt am Main:
 Bahnhof Frankfurt-Höchst, der zweitgrößte Bahnhof Frankfurts nach dem Hauptbahnhof
 Bahnhof Frankfurt-Höchst Farbwerke, ein Bahnhofsteil (Bft) des Bahnhofs Frankfurt-Höchst und Haltepunkt der S-Bahn Rhein-Main (Linien S1 und S2)
 Güterbahnhof Frankfurt-Höchst, ein ehemaliger Güterbahnhof im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach
 Güterbahnhof im Industriepark Höchst, ein Güterbahnhof der Werksbahn im Industriepark Höchst

in und um Höchst im Odenwald:
 Bahnhof Höchst (Odenw), Bahnhof der Gemeinde Höchst im Odenwald im hessischen Odenwaldkreis
 Bahnhof Höchst Mümling-Grumbach, Bahnhof im Stadtteil Mümling-Grumbach der Gemeinde Höchst im Odenwald
 Bahnhof Höchst Hetschbach, Haltepunkt im Stadtteil Hetschbach der Gemeinde Höchst im Odenwald

andere Bahnhöfe:
 Bahnhof Haitz-Höchst, Haltepunkt der Stadtteile Haitz und Höchst der Kreisstadt Gelnhausen (Main-Kinzig-Kreis, Hessen) an der Bahnstrecke Frankfurt–Göttingen
 Bahnhof Höchst (Nidder), Haltepunkt des Ortsteils Höchst an der Nidder in Altenstadt im Wetteraukreis, Hessen an der Niddertalbahn